Jachad – kibuc w Izraelu
 Jachad – partia polityczna założona w 1984 przez Ezera Weizmana
 Merec-Jachad – nazwa ugrupowania Merec po połączeniu z Szachar Josiego Belina
 Jachad – partia polityczna założona w 2014 przez Eliego Jiszaja